Municipio de Plainfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Plainfield (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Plainfield (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Plainfield (condado de Iosco, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Iosco.
 Municipio de Plainfield (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Plainfield (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.